Первомайское () — село (Меловский сельский совет, Балаклейский район, Харьковская область, Украина).

Код КОАТУУ — 6320284003. Население по переписи 2001 г. составляло 78 человек (25/53 м/ж).

Географическое положение 
Село Первомайское находится на склонах балки, есть оползнеопасные участки, по дну течёт пересыхающий ручей с запрудой.

Село примыкает к реке Северский Донец, есть мост, на противоположном берегу много озёр.

Происхождение названия 
 Основано село Янохино () в 1840 году.
 В 1921 году, с установлением Советской власти, было переименовано в село Первомайское в честь 1 мая.

Происхождение названия 
Село названо в честь праздника весны и труда Первомая, отмечаемого в различных странах 1 мая; в СССР он назывался Международным днём солидарности трудящихся.

На территории Украинской ССР имелись 50 населённых населённых пунктов с названием Першотравневое и 27 — с названием Первомайское, из которых до тридцати находились в 1930-х годах в тогдашней Харьковской области.

Экономика 
В округе много газовых скважин.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района